Żarówka energooszczędna - błędna nazwa świetlówki kompaktowej.

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 60968: 2002 „Lampy samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa”, świetlówki kompaktowe nie są klasyfikowane jako żarówki energooszczędne. Również polskie prawo nie traktuje świetlówek kompaktowych jako żarówek energooszczędnych.

Elektryczne źródła światła